Бегусарай:

 Бегусарай — город в индийском штате Бихар.
 Бегусарай — округ в индийском штате Бихар.